Сједињене Америчке Државе су учествовале на Светском првенству у атлетици у дворани 2014. одржаном у Сопоту од 7. до 9. марта, петнаести пут, односно учествовале су на свим светским првенствима у дворани до данас. САД су пријавиле 62 учесника (30 мушкараца и 32 жене), који су се такмичили у 24 дисциплине (12 мушких и 12 женских).,

На овом првенству САД су освојиле 12 медаља (8 златних, 2 сребрне и 2 бронзане медаље) и заузеле 1. место.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) САД су са 27 финалиста и 142 бода убедљиво победиле другопласирану Русију са 14 финалиста и 66 бодова.

Учесници 
Пријављена су 62 такмичара (15 мушкараца и 23 жене), међутим наступило је 48 такмичара (24 мушкарца и 24 жене). 

 Тркачке и ходачке дисциплине

Техничке дисциплине и вишебој

Освајачи медаља

Злато (8) 
 Франсина Макорори — 400 м
 Шанел Прајс — 800 м
 Нија Али — 60 м препоне
 Омо Осага — 60 м препоне 
 Рајан Вајтинг — бацање кугле
 Ештон Итон — Седмобој
Наташа Хејстингс, Џоана Аткинс, Френсина МакорориКасандра Тејт, Jernail Hayes*, Моника Харгрејв* — штафета 4 х 400 м
 Кајл Клемонс, Дејвид Вербург, Кинд Батлер IIIКалвин Смит млађи, Клејтон Парос*,Rickey Babineaux*— штафета 4 х 400 м

Сребро (2) 
 Марвин Брејси — 60 м 
 Бернард Лагат — 3.000 метара

Бронза (2) 
 Тијана Бартолета — 60 м
 Кајл Клемонс — 400 м

Резултати

Мушкарци 

 ''Такмичари у штафети обележени звездицом су трчали у квалификацијама, не и у финалу, а обележени бројевима учествовали су у онолико дисциплина колико износи број.

Седмобој

Жене 

 ''Такмичарке у штафети обележене звездицом су трчале у квалификацијама, не и у финалу, а обележен2 бројевима учествовали су у онолико дисциплина колико износи број.

Петобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици у дворани 2014.
Сједињене Америчке Државе на Светском првенству у атлетици у дворани